Le groupe MC Malcriado existe depuis 1998. Il est composé de quatre membres, tous de parents cap-verdiens, Stomy Bugsy, Jacky Brown, des Neg' Marrons, Izé, et Jpax des 2 Doigts. Se connaissant tous depuis leur plus jeune âge, et partageant cette même passion pour la musique, l'idée de créer un collectif capverdien est partie de Stomy.

LA MC MALCRIADO est née en 1998 sur une scène du Cap-Vert à Sao Vicente.
Le groupe est composé de : Stomy Bugsy  -  Jacky Brown  -  Jpax  -  Izé.

Deux passions les unissent : la musique et le Cap-Vert. Ils se connaissent depuis leur plus jeune âge, ils ont grandi à Garges, Sarcelles ou Paris. Les trois premiers sont nés en France, Izé est né au Cap-Vert, il est arrivé à l’âge de 9 ans à Paris. Chacun a son parcours, sa carrière : 

Stomy Bugsy, rappeur, fondateur avec Passi du Ministère A.M.E.R. Il est auteur de cinq albums solo sortis chez Columbia Sony Music. En 2007 « Rimes Passionnelles » sort chez Believe. Acteur, il a joué dans une dizaine de longs métrages. 

Jacky Brown fait partie des Neg’Marrons qui ont sorti quatre albums, dans un style reggae hip-hop ; sur leur quatrième album « Les Liens Sacrés », sorti chez Because en 2008 ils ont invité Cesaria Evora à chanter avec eux la très belle chanson « Petites Iles ». Pendant 10 ans, Jacky a animé l’émission hip hop culte de SkyRock : « Couvre Feu ». Il collabore toujours avec Trace Tv. 

Jpax lui aussi rappeur est membre des 2 Doigts avec Boulet. Il affectionne un rap plus dur où le goût acide des cages d’escalier reflète la dureté de la vie des quartiers. Ils enregistrent un single avec l’équipe de France de Zidane, réalisé par Marc Lavoine. Le dvd « 12 Rounds » est consacré au monde de la boxe. Plus récemment ils ont sorti la compilation « Casa Aberta » pour venir en aide aux enfants du Cap-Vert. 

Izé est le chanteur, toaster du groupe, il a enregistré un maxi en 2000, puis deux albums « Double Nationalidade » et « Mobilizé ». « Kunana Spirit » est sorti en 2008, un mélange dansant entre le kuduro et le funana. Sa musique est un métissage doux et rythmé d’instruments traditionnels et de hip-hop.

Le premier album de La MC MALCRIADO, « Nos pobreza ke nos rikéza » (Notre pauvreté est notre richesse) est sorti en 2006 chez Lusafrica. Il a été récompensé aux Kora Music Awards 2010 à Ouagadougou (Burkina Faso). Ils ont reçu le Trophée du Meilleur groupe de la diaspora Europe Caraïbes pour le titre « Mas Amor » en duo avec la très belle et talentueuse Mayra Andrade.

Depuis leur premier concert en 1998 à Sao Vicente lors du festival annuel, ils ont beaucoup tourné. En 1999, ils mettent le feu au Zénith de Paris pour « La Nuit du Cap-Vert », partageant l’affiche avec Cesaria Evora, Ferro Gaita, Suzanna… Ils participent à la « Semaine du Cap-Vert » au Bataclan, puis à l’Élysée Montmartre, en faveur des enfants du Cap-Vert. La MC MALCRIADO a parcouru le monde, du Cap-Vert, aux Antilles, à la Guyane, à Madagascar, et en Angola, sans oublier l’Europe : Espagne, Luxembourg, Portugal, Suisse, Grande Bretagne et Belgique.

LA MC MALCRIADO est née du désir de ces quatre artistes de promouvoir la richesse musicale, rythmique et culturelle des îles du Cap-Vert.  Sur les traces de Cesaria Evora ils n’ont de cesse d’échapper à la grisaille pour perpétuer l’héritage des grands artistes du Cap-Vert. Dans chacune des chansons de leurs deux albums, les rythmes et les mélodies des îles sont présents, ils les ont enrichis des couleurs des musiques actuelles. La MC MALCRIADO raconte l’histoire et la vie de cet archipel situé à 5h30 de vol de Paris, en plein Océan Atlantique, au sud des Îles Canaries et à 500 kilomètres au large du Sénégal. 

« Fidju di Kriolu » (Fils de Créole) est le deuxième opus de La MC MALCRIADO.

Jacky, Stomy, Jpax et Izé continuent d’explorer les musiques du Cap-Vert. Ils ont choisi des collaborations avec les meilleurs compositeurs, musiciens et artistes du moment, parmi eux : Celia Flore une jeune artiste du Cap-Vert, le rappeur Eddy Fortes, Iduino du groupe Ferro Gaita le plus grand groupe actuel de Funana, Mariana Ramos une des plus belles voix du Cap-Vert, Costuleta un artiste angolais, Atheena une jeune chanteuse sénégalaise.

L’album « Fidju di Kriolu » a été composé entre Paris et le Cap-Vert. Les quatre artistes se livrent et se racontent.

« Fidju di Kriolu », la chanson titre de l’album est une ballade, une morna, métissée avec le gaïte (l’accordéon) du funana. L’expression « Fils de Créole » évoque pour les capverdiens cette population émigrée de l’île, qui revient régulièrement vers ses racines. C’est le cas des quatre artistes de la MC MALCRIADO. Enfants, leurs parents les ont régulièrement emmenés au Cap-Vert, ils leur ont transmis l’amour de leur pays, de sa culture. C’est ce qu’ils veulent transmettre à leur tour.

« Lusofonia » est une reprise d’un titre du groupe Mendes & Mendes composé dans les années 1975. Écrit pour célébrer l’indépendance des pays lusophones : l’Angola, la Guinée, le Mozambique, le Cap-Vert,  ce morceau a eu un énorme succès à l’époque. La MC MALCRIADO lui offre une nouvelle vie !

Dans la chanson « Baixo di Tchuva » (Sous la pluie), ils se demandent pourquoi les hommes cachent leurs larmes sous la pluie, Jpax et Izé y racontent leurs fêlures.

« International » est un petit tour du monde : comment dit-on « Comment ça va ? » dans toutes les langues des pays qu’ils ont visité, et ailleurs ?

“ É Si Ki’m Feitu” (Je suis comme ça) a été nommé au premier Cap-Vert Music Awards en , dans la catégorie du meilleur funana. Le clip est sur Youtube et tourne déjà sur quelques chaînes de télévision

« Fidju di Kriolu », composé de 12 merveilleuses chansons, sonne déjà comme un classique de la musique capverdienne.

Discographie 

Leur premier album, "Nos pobréza ke nos rikéza" est sorti le .
Le second album "Fidjus di kriolu" est prévu pour .

Ils ont participé aux compilations suivantes : 

 Cap sol avec la chanson Sem bo et 
 Dis l'heure de zouk avec Si bo scriven.

On peut également les entendre sur les albums :

 La compilation Afro cabo love de Dj Baby-T avec Nôs ê pisados
 IV round de Stomy Bugsy avec le titre La Mc
 Tocame du groupe cubain Cubanito 20.02 avec la chanson Mensonge (miente) Et sur les deux albums solo de Izé : Double nationalidade et Mobilizé 2009 Ça s'appelle Kuduru sur la compile passion Zouk 2009 2010 É SI KI'M FEITU sur la compilation du dj baby "boston" Light out 2010
 2011 Sortie du , Fidju Di Kriolu'' le

Références

Liens externes 
 

   
 
Groupe de world music
Musique cap-verdienne